We Are the Weirdos (або We R The Weirdoz) — другий студійний альбом американського глем-метал-гурту Peppermint Creeps, випущений в 2005 році.

Список композицій 
 «Intro»
 «Pop Culture»
 «Let Your Voice Be Heard»
 «The Weirdoz»
 «Unreliable»
 «15 Minutes Of Fame»
 «Planetary Control»
 «Broken Doll»
 «Heartbleed»
 «Girl Goez Boom»
 «Life»
 «Turning Japanese»
 «Never»

Склад 
 Мейсі Малоун — гітара, вокал
 Роббі Стайлз — гітара
 Едді Електра — вокал(оригінальна запис)
 Трейсі Майклз — барабани, перкусія

Посилання 
 We Are the Weirdos, or We R The Weirdoz, is the third album from the Peppermint Creeps 

Музичні альбоми 2005
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми Peppermint Creeps